Кубок Испании 1906 — 4-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Турнир проходил 9-11 апреля 1906 года, победителем стал ФК «Мадрид».

В турнире участвовало 3 команды, ФК «Мадрид», «Рекреативо» из Куэлва и «Атлетик» из Бильбао. Победитель чемпионата Каталонии Спортинг отказался по экономическим причинам.

Матчи в группе 
 

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1906 году
Апрель 1906 года
1906 год в Испании